Натуральне число 229
 229 рік до нашої ери
 229 рік нашої ери